Insula Sfântul Martin
 Saint-Martin, Bas-Rhin
 Saint-Martin, Gers
 Saint-Martin, Hautes-Pyrénées
 Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle
 Saint-Martin, Pyrénées-Orientales
 Saint-Martin, Var